Кажгали́ев — казахская фамилия. Известные носители:

 Кажгалиев, Тлес Шамгонович (1949—1996) — казахский композитор; сын Шамгона Кажгалиева.
 Кажгалиев, Шамгон Сагиддинович (1927—2015) — казахский дирижёр и педагог, народный артист СССР.

См. также 
 Кажгалеев